Fosco Becattini (1925-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giacomo Becattini (1927-2017) – economista e accademico italiano
 Lorenzo Becattini (1955) – politico italiano
 Nick Becattini (1962) – cantante e chitarrista italiano